Priewe ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Koch-Priewe (* 1950), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Professorin für Schulentwicklung und Schulforschung
 Jens Priewe (* 1947), deutscher Journalist
 Joachim Priewe (1934–2004), deutscher Schriftsteller
 Manfred Priewe (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Siegfried Priewe (1913–1995), deutscher Kommunalpolitiker (SED), Oberbürgermeister von Stralsund
 Wolfgang Priewe (* 1939), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Priebe